Це́лтниекс (от  — строи́тель) может означать:

 «Целтниекс» — стадион в городе Даугавпилс.
 «Целтниекс» — бывший футбольный клуб из Даугавпилса.
 «Целтниекс» — бывший футбольный клуб из Риги.

См. также